Барабан Дрейка () — малый (или военный) барабан, в своё время принадлежавший знаменитому английскому мореплавателю и корсару сэру Френсису Дрейку.

Согласно легенде, барабан Дрейка обладает волшебными свойствами и звучит сам по себе, когда Англия участвует в войнах или во время других знаменательных государственных событий.

История
Утверждается, что Дрейк брал барабан, украшенный своим гербом, в кругосветное путешествие, продлившееся с 1577 по 1580 год. 

Барабан по-прежнему был с ним и во время его последнего путешествия. В 1596 году, на побережье Панамы, лежа на смертном одре, Дрейк приказал отослать барабан к себе домой и, если над Англией нависнет угроза, исполнить на барабане призывную дробь. Немедленно после этого пират восстанет из мертвых и защитит родину.

После смерти Дрейка барабан действительно вернули в Баклэнд-Эбби, усадьбу семьи Дрейка в Девоншире, где он и находится до сих пор. В настоящее время усадьба принадлежит Национальному фонду Великобритании, а барабан является одним из экспонатов открытой для всех желающих выставки.

Легенда
Барабан Дрейка вошёл в английский фольклор, изначально являясь одной из вариаций классической легенды «Король под горой». Однако с годами эта легенда несколько видоизменилась: считается, что в случае угрозы Англии или во время других значительных государственных событий барабан начинает отбивать дробь сам по себе. 

В частности, утверждается, что бой барабана слышали:
 в 1620 году, когда барк «Мэйфлауер» отправился из Плимута в Америку;
 когда адмирал Нельсон был избран почетным гражданином Плимута;
 в 1815 году, когда после битвы при Ватерлоо в Плимут доставили плененного Наполеона;
 в 1914 году, когда началась Первая мировая война;
 в 1918 году, когда после завершившего Первую мировую войну перемирия германский флот вошел в Скапа-Флоу, чтобы сдаться на милость победителей, в недрах британского линкора «Royal Oak» вдруг раздалась раскатистая барабанная дробь. Корабль обыскали — сперва дважды офицеры, а после самолично капитан — но обнаружить на борту барабанщика не сумели.
 в июне 1940 года во время эвакуации войск из Дюнкерка в ходе Второй мировой войны.
 Барабан Дрейка во время Второй мировой войны стал эмблемой .

В искусстве 
 Барабану Дрейка посвящены одноименные поэмы  и Норы Холланд. Поэма Ньюболта была положена на музыку Чарльзом Стэнфордом.
 О барабане также упоминается в романе Бернарда Корнуэлла «Стрелки Шарпа» (1988).
 Джазовой группе Acoustic Alchemy принадлежит авторство музыкальной композиции «Drake's Drum».

Ссылки
 Drake's Drum
 Drake's Drum
 DRAKE'S DRUM HEARD IN THE GERMAN SURRENDER OF 1918
 Drake's Drum. Henry Newbolt. Modern British Poetry

Барабаны
Английский фольклор
Фрэнсис Дрейк